Izy steht für:

 Izy, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Bazoches-les-Gallerandes, Département Loiret, Frankreich
 Izy (Marke), Billigmarke des TGV zwischen Brüssel und Paris

Abkürzung